Čečava je naseljeno mjesto u sastavu općine Teslić, Republika Srpska, BiH.

Stanovništvo

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Čečava
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Srbi 
|2.503 (95,68%)
|2.919 (95,45%)
|2.794 (97,52%) 
|-
|Hrvati
|36 (1,37%)
|41 (1,34%)
|33 (1,15%)
|-
|Muslimani 
|1 (0,03%)
|1 (0,03%)
|2 (0,06%)
|-
|Jugoslaveni
|54 (2,06%)
|78 (2,55%)
|15 (0,52%)
|-
|ostali i nepoznato
|22 (0,84%)
|19 (0,62%)
|21 (0,73%)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|2.616|3.058|2.865'|}

Izvor

 Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. (URL) 

 internetski izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Republici Srpskoj